sfinks (Sfinks) – mityczne stworzenie
 Sfinks (mitologia grecka) – potwór występujący w mitologii greckiej
 sfinks – rasa kota
 Sfinks – grupa artystyczna działająca w Sopocie
 Sfinks – kino w Krakowie działające od 1960 roku
 Sfinks – polska nagroda przyznawana za najpopularniejsze książki z dziedziny fantastyki
 Sfinks – polska wytwórnia filmowa działająca w latach 1911–1936
 Sfinks – polskie czasopismo literacko-artystyczne i naukowe, ukazywało się w latach 1908–1913
 Sfinks – powieść Grahama Mastertona, opublikowana w 1978 roku
 Sfinks – skała w Dolinie Strążyskiej w Tatrach
 Sfinks – skała na Górze Zborów w Podlesicach na Wyżynie Częstochowskiej
 Sfinks – skała na Górze Rusztowej w Ojcowskim Parku Narodowym
 Sfinks – skała w miejscowości Łutowiec (w Grupie Łysej) na Wyżynie Częstochowskiej
 Sfinks – skała w masywie Biakła na Wyżynie Częstochowskiej
 Sfinks – skała w murach Zamku Ogrodzieniec na Wyżynie Częstochowskiej
 Sfinks – właśc. Wielki Sfinks, posąg znajdujący się na terenie kompleksu piramid w Gizie
 SFinks – polskie czasopismo poświęcone literaturze fantastycznonaukowej i fantasy, istniejące od 1994 (z przerwą w latach 2003–2009)

Zobacz też 
 Sphinx (ujednoznacznienie)